Tärngrundet kan syfta på följande platser:

Finland 

 Tärngrundet, Pedersöre, Österbotten, 
 Tärngrundet (vid Gyltö, Korpo), Åboland, 
 Tärngrundet (vid Rumar, Korpo), Åboland, 
 Tärngrundet, Hangö, Nyland, 
 Tärngrundet (vid Padva, Raseborg), Nyland, 
 Tärngrundet (1 km öster om Busö, Raseborg), Nyland, 
 Tärngrundet (3 km öster om Busö, Raseborg), Nyland,

Se även
Tärngrund
Tärngrunden
Tärngrynnan

Robotskapade Finlandförgreningar